Parlitschew ist der Familienname folgender Personen:

 Grigor Parlitschew (1830–1893), bulgarischsprachiger Schriftsteller
 Kiril Parlitschew (1875–1944), bulgarischer Revolutionär, Journalist, Übersetzer und Schriftsteller
 Kiril Parlitschew (Schriftsteller) (* 1956), bulgarischer Schriftsteller